Homestead Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Homestead Township (Kansas)
 Homestead Township (Michigan)
 Homestead Township (Minnesota)
 Homestead Township (North Dakota)
 Homestead Township (Oklahoma)
 Homestead (Town), Florence County, Wisconsin

Siehe auch:
 Homestead (Begriffsklärung)